Колтубанский сельсовет — муниципальное образование в Бузулукском районе Оренбургской области.

Административный центр — село Колтубанка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:
 село Колтубанка,
 посёлок Лебяжий.

Достопримечательности 
 Памятник погибшим воинам «Родина-мать». Установлен и открыл в 1975 г.

Примечания 

Муниципальные образования Бузулукского района
Сельские поселения Оренбургской области